Houston Aeros ist der Name folgender Eishockeyfranchises:

 Houston Aeros (WHA), das von 1971 bis 1978 der World Hockey Association zugehörige Franchise 
 Houston Aeros (AHL), das von 1994 bis 2013 der American Hockey League zugehörige Franchise